Анатолий Данилович Назаренко (род. 1937) — советский живописец, член Донецкой организации Национального Союза художников Украины с 1999 года.

Биография 
Родился 7 ноября 1937 года в г. Хабаровск в России.

Учился в 1960—1966 годах под руководством В. Гладкого. В 1967 году окончил Донецкую школу художников-оформителей.

С 1970 года Назаренко А. Д. является участником областных, республиканских и всесоюзных художественных выставок.

Автор более сотни картин. Работы выполнены в станковой живописи. Тематика: индустрия, природа. Работы художника представлены в коллекциях музеев Украины в г. Донецк и Мариуполь, а также во многих частных коллекциях, включая коллекции Михаила Горбачёва и Леонида Кучмы.

Примечания

Ссылки